Le district de Cangshan (仓山) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Cangshan (苍山) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Les monts de Cangshan, une chaîne montagneuse située dans la province de Yunnan.

Homonymie de toponyme